Дієра — тип давньогрецьких кораблів.
 Дієра — рід тропічних дерев родини Барвінкові.